Гла́вная у́лица — улица в Восточном районе Восточного административного округа Москвы. Идёт параллельно Щёлковскому шоссе.

История 

Главная улица возникла на территории посёлка Восточного, который создавался для обслуживания Восточной водопроводной станции и Акуловского гидротехнического узла. 

Улица получила своё название 17 января 1958 года.

Магистрали 

Главная улица граничит со следующими улицами: 
 Западная улица 
 Восточная улица

Социально-значимые объекты 

Рядом с Главной улицей находятся:

 Храм Святого Великомученика Дмитрия Солунского 
 Управление Восточной водопроводной станции

Транспорт 

Ближайшая станция метро — .

Автобусы: 
Остановка «Храм» (на Щёлковском шоссе): 10, 102к, 300, 338, 384, 395, 396, 396к, 447, 447к, 506к, 716, 889, 1013, 1222к
Остановки «Посёлок Восточный»: 716, 1133

Примечания

Ссылки